Turco ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Turco (1902–1983), italienischer Schauspieler
 Ercílio Turco (1938–2019), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Osasco
 Giovanni del Turco (1577–1647), italienischer Komponist und Politiker des Frühbarock 
 Lewis Turco (* 1934), US-amerikanischer Schriftsteller
 Livia Turco (* 1955), italienische Politikerin
 Marty Turco (* 1975), kanadischer Eishockeytorhüter
 Ottaviano Del Turco (* 1944), italienischer Politiker
 Paige Turco (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Peppino Turco (1846–1903), italienischer Liederdichter
 Richard P. Turco (* 1943), US-amerikanischer Geophysiker und Klimawissenschaftler

Turco heißen in der Geografie:
 Municipio Turco, Verwaltungsbezirk im Departamento Oruro, Bolivien
 Turco (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien